Ритупе (ранее — Жогово, ) — деревня в России, в Пыталовском районе Псковской области. Входит в состав Утроинской волости.

Деревня расположена в 17 км к северо-востоку от города Пыталово на реке Утроя (Ритупе). Железнодорожная станция Ритупе на участке Псков — Остров — Пыталово.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 

Численность населения деревни на начало 2001 года составляла 50 жителей.

История 
До 1920 года железнодорожная станция носила название Жогово. В 1920—1940 годах входила в состав Латвии. С 20 октября 1920 года называлась «Жогова» (лат. Žogova — латышский вариант записи названия «Жогово»), с 1 сентября 1921 года — «Ритупе» (лат. Rītupe). На советских картах этого периода обозначалась как Ритуппе (после 1940-х годов — Ритупе).

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав Жоговской волости, объединённой затем с Пыталовской волостью в Утроинскую.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района